Niemcy:
 Mahlsdorf – dzielnica Berlina
 Mahlsdorf – dzielnica Golßen
 Mahlsdorf – dzielnica Salzwedel

Zobacz też:
 Berlin-Mahlsdorf